

Amerikai Egyesült Államok
Jennings (Florida)
Jennings megye, Indiana
Jennings (Kansas)
Jennings (Anne Arundel megye, Maryland)
Jennings (Garrett megye, Maryland)
Jennings (Louisiana)
Jennings (Missouri)
Jennings (Oklahoma)
Jennings (Wisconsin)

Ausztrália
Jennings (Új-Dél-Wales)

Karib-szigetek
Jennings (Antigua és Barbuda)